Strip er et ord med flere betydninger
 Tegneserie – hvor strip er betegnelse for en tegneserie-stribe
 Strip! – dansk tidsskrift om danske og udenlandske tegneserier
 Striptease – eller anden form for afklædning
 Kabelbinder – en strip er betegnelse for en plastikstrimmel med låseanordning